Teatro Shakespeare (Danzica)
Teatro Shakespeare (Scandiano)